Ժ, ժ (же, ) — десята літера вірменської абетки.

Позначає дзвінкий заясенний фрикативний звук /ʒ/. 

Числове значення — 10. 

В Юнікоді має такі коди:  для Ժ,  для ժ.

В інших типах кодування відсутня.